1930 — одна́ ты́сяча девятьсо́т три́дцать — может означать:

 1930 — натуральное число между 1929 и 1931.
 1930 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1930 — линзообразная галактика в созвездии Живописец.

В литературе 
 1930 год в литературе

В искусстве 
 1930 год в кино
 1930 год в театре
 1930 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1930 год в музыке

В науке 
 1930 год в науке